Секеч — угорське прізвище.

 Секеч Василь Йожефович — український радянський футболіст
 Секеч Іштван Йожефович — український радянський футболіст та тренер

Угорські прізвища